Соревнования в плавании на дистанции 200 метров брассом среди мужчин на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 года в Казани проводились в плавательном бассейне на «Казань Арене» 6 и 7 августа.

Отборочные заплывы начались 6 августа в 10:33 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:29, а финал — 7 августа в 18:55.

Основным фаворитом считался венгр Даниель Дьюрта, выигравший золото на этой дистанции на трёх чемпионатах мира подряд — 2009, 2011 и 2013, а также на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Однако в итоге Дьюрта остался только третьим. Чемпионом мира впервые в карьере стал 25-летний немец Марко Кох, который был вторым на этой дистанции на чемпионате мира 2013 года в Барселоне. Кох стал первым немцем в истории чемпионатов мира, выигравшим золото на этой дистанции.

Японец Ясухиро Косэки показал лучшее время в полуфинале (2.08,03), этот результат позволил бы ему в финале выиграть серебро, но он проплыл на секунду медленнее и занял только пятое место.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты отборочных заплывов
 Результаты полуфиналов
 Результаты финала

200 м, брасс, мужчины